Jan van Leeuwen ist der Name folgender Personen:

* Jan van Leeuwen (Gräzist) (1850–1924), niederländischer Gräzist
 Jan van Leeuwen (Informatiker) (* 1946), niederländischer Informatiker